USA
Oceanside, település Kalifornia államban
Oceanside, település New York államban
Oceanside, település Oregon államban